FTX peut faire référence à :
 FTX, une place de marché de cryptomonnaies ;
 FTX Arena, une salle omnisports à Miami, en Floride.